Sokol (motorfiets), een motorfietsmerk
 Sokol (Boerjatië), een plaats in de Russische autonome deelrepubliek Boerjatië
 Sokol (oblast Magadan), een plaats in de Russische oblast Magadan
 Sokol (oblast Vologda), een stad in de Russische oblast Vologda
 Sokol (Suché skály), een rots uitkijktoren in het Boheems Paradijs
 Sokol (Silistra), een dorp in de Bulgaarse oblast Silistra
 Sokol (Sliven), een dorp in de Bulgaarse oblast Sliven
 Sokol (beweging), een van oorsprong Tsjechische sportbeweging en -organisatie met nationalistische politieke elementen
 Sokol (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou